Vainikka est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anna Vainikka (1958-2018), linguiste finlandaise
Riitta Vainikka (née en 1942), femme politique finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois